Термин Президент Европейского союза может быть некорректно использован при упоминании одной из следующих должностей или понятий:

 Председатель Европейского совета
 Председатель Европейской комиссии
 Председательство Совета Европейского союза

Наиболее частой ошибкой современных средств массовой информации является использование термина президент Европейского союза по отношению к председателю Европейского совета, который не наделён исполнительной властью, а его функции носят административный характер.

Примечания 

Политика Европейского союза